Slovo sloupek má více významů:

 sloupek (žurnalistika)
 malý sloup, časté je užití sloupků v románské architektuře
 sloupek (automobil) – část karoserie automobilu
 sloupek (tesařství) – konstrukce, která má svůj význam v tesařství
Biologie
 sloupek (kost) (Collumella) – dlouhá sluchová kůstka 
 sloupek (botanika) – útvar vzniklý srůstem čnělek
 sloupek (malakologie) – též cívka či kolumela, prostřední část vinuté ulity plžů
 sloupek (mykologie) – sterilní část uvnitř plodnic některých hub

Externí odkazy